All Me – album di Toni Gonzaga del 2010
All Me – singolo di Drake del 2013